Baltimore Corner ist der Name folgender Orte in den Vereinigten Staaten:

 Baltimore Corner (Maryland)
 Baltimore Corner (Virginia)